Beauville (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Beauville (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje